«Смертельное оружие» — американский боевик 1987 года.

«Смертельное оружие» также может означать:

Искусство 
 Смертельное оружие (франшиза) — медиафраншиза, начавшаяся с фильма 1987 года
 Смертельное оружие 2 (1989)
 Смертельное оружие 3 (1992)
 Смертельное оружие 4 (1998)
 Смертельное оружие (телесериал), основанный на франшизе
 Смертельное оружие (саундтрек), саундтрек к фильму
 Смертельное оружие (видеоигра), основанная на серии фильмов
 «Lethal Weapon» (песня), хип-хоп сингл 1989 года от Ice-T

Другое 
 Смертоносная автономная система вооружений — тип автономного военного робота